

Astronomia 
4960 Mayo – asteroide della fascia principale

Calcio gaelico 
Mayo GAA – rappresentativa di calcio gaelico e hurling della contea irlandese del Mayo

Geografia 
 Canada
Mayo - comune del Québec
Mayo – comunità dello Yukon
 Irlanda
Contea di Mayo – contea
 Mayo o Mayo Abbey – villaggio del Mayo
 Messico
Mayo – fiume del Messico
 Stati Uniti d'America
Mayo – census-designated place della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
Mayo – capoluogo della Contea di Lafayette, Florida
Mayo – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland
 Tanzania
Mayo – circoscrizione della regione di Tanga

Persone 
 Archie L. Mayo – regista statunitense
 Carlos Mayo – mezzofondista spagnolo
 Elton Mayo – psicologo e sociologo australiano
 Iban Mayo – ciclista spagnolo
 O.J. Mayo – cestista statunitense
 Richard Mayo – pentatleta statunitense
 Sonny Mayo – chitarrista statunitense
 Virginia Mayo – attrice statunitense
 Mayo, alias Antoine Malliarakis (1905-1990) – costumista e scenografo di origine greca che lavorò essenzialmente in Francia

Altri progetti